Acho se puede referir a:

 Plaza de toros de Acho, coso taurino ubicado en la ciudad de Lima (Perú).
 Acho de Mundo Medio, uno de los personajes principales de la serie de novelas La Torre Oscura de Stephen King.
 Acho Manzi, poeta y músico argentino.